Grassau und Graßau bezeichnen folgende Orte in Deutschland:

 Grassau, Markt im Landkreis Traunstein, Bayern
 Grassau (Bismark), Ortsteil der Stadt Bismark (Altmark), Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt
 Grassau (Schönewalde), Ortsteil der Stadt Schönewalde, Landkreis Elbe-Elster, Brandenburg

 Graßau, Weiler der Gemeinde Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

Grassau (Gras-Sau) heißt auch
 eine Spielkarte beim Schafkopf, das Gras-As

Siehe auch:
 Grassow